Degner ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Degner (1888–1972), ostpreußischer Künstler des Expressionismus
 Bettina Degner (* 1958), deutsche Geschichtsdidaktikerin
 Erich Wolf Degner (1858–1908), deutscher Pädagoge
 Ernst Degner (1931–1983), deutscher Motorradrennfahrer
 George Degner (1847–1894), deutsch-amerikanischer Schiffsarzt und Chirurg
 Gerhard Degner (* 1960), Polizeipräsident der Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Ost
 Gustav Degner (1892–1978), deutscher Politiker (KPD, SED)
 Helmut Degner (Pseudonym: Helmut Anders, 1929–1996), österreichischer Schriftsteller und Übersetzer

 Johann Hartmann Degner (1687–1756), deutscher Mediziner
 Juliane Degner, deutsche Psychologin
 Knut Degner (1950–2012), deutscher Schauspieler, Hörspielsprecher, Regisseur und Journalist
 Peter Degner (* 1936), deutscher Publizist, siehe Peter Dehoust
 Peter Degner (1954–2020), deutscher Event-Manager, Moderator und Unterhaltungskünstler

Siehe auch:
 Degener